Вольное () — село на Украине, находится в Волновахском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1421581301. Население по переписи 2001 года составляет 1058 человек. Почтовый индекс — 85762. Телефонный код — 6244.

История 
В 1923 году приказом Мариупольского окрисполкома в ознаменование 6-й годовщины Октябрьской революции село Богословка переименовано в Раковское.

В селе родился Герой Советского Союза Пётр Костюченко.

Адрес местного совета 
85762, Донецкая область, Волновахский р-н, с. Вольное, ул. Радянська, 1

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Волновахского района